Esistono più persone di nome Martin Potter:
Martin Potter – attore britannico, famoso per aver recitato in Fellini Satyricon
Martin Potter – surfista britannico.